Pierre-Luc Laprise (né le  à Jonquière, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Il a joué cinq saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, soit quatre saisons avec les Screaming Eagles du Cap-Breton, puis une saison avec les Foreurs de Val-d'Or.

Il passe ensuite cinq saisons au hockey universitaire canadien avec les Aigles Bleus de l'Université de Moncton.

En 2008, il prend la direction de la France, alors qu’il passe trois saisons avec les Ducs d'Angers de la Ligue Magnus.

Le , il signe un contrat avec les Marquis de Saguenay de la Ligue nord-américaine de hockey. Le , il est échangé en compagnie d'Olivier Filion au Caron et Guay de Trois-Rivières.

Le , il est échangé au Cool FM 103,5 de Saint-Georges en retour de Maxime Renaud et Jonathan Lessard.

Le  il est nommé entraîneur adjoint des Élites de Jonquière de la Ligue de hockey midget AAA.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 ||Screaming Eagles du Cap-Breton ||LHJMQ ||52 ||3 ||4 ||7 ||31 ||5 ||1 ||0 ||1 ||0
|- 
|1999-2000 ||Screaming Eagles du Cap-Breton ||LHJMQ ||70 ||11 ||33 ||44 ||89 ||4 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2000-2001 ||Screaming Eagles du Cap-Breton ||LHJMQ ||71 ||20 ||31 ||51 ||85 ||12 ||3 ||6 ||9 ||6
|- 
|2001-2002 ||Screaming Eagles du Cap-Breton ||LHJMQ ||72 ||25 ||51 ||76 ||70 ||16 ||5 ||14 ||19 ||10
|-
|2002-2003 ||Foreurs de Val-d'Or ||LHJMQ ||71 ||29 ||61 ||90 ||101 ||9 ||2 ||5 ||7 ||8
|- 
|2003-2004 ||Aigles Bleus de l'Université de Moncton ||CIS ||28 ||10 ||19 ||29 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Aigles Bleus de l'Université de Moncton ||CIS ||24 ||8 ||13 ||21 ||26 ||7 ||5 ||4 ||9 ||8
|-
|2004-2005||GCR de Jonquière ||LHSSL ||1 ||3 ||1 ||4 ||0 || || || || ||
|- 
|2005-2006 ||Aigles Bleus de l'Université de Moncton ||CIS ||28 ||15 ||19 ||34 ||34 ||2 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2006-2007 ||Aigles Bleus de l'Université de Moncton ||CIS ||22 ||11 ||15 ||26 ||20 ||5 ||2 ||5 ||7 ||8
|- 
|2007-2008 ||Aigles Bleus de l'Université de Moncton ||CIS ||28 ||17 ||24 ||41 ||22 ||5 ||3 ||4 ||7 ||6
|-
|2008-2009 ||Ducs d'Angers ||Ligue Magnus ||26 ||20 ||16 ||36 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 ||Ducs d'Angers ||Ligue Magnus ||26 ||20 ||22 ||42 ||30 ||13 ||8 ||6 ||14 ||8
|-
|2010-2011 ||Ducs d'Angers ||Ligue Magnus ||19 ||9 ||12 ||21 ||22 ||7 ||4 ||4 ||8 ||10
|- 
|2011-2012 ||Marquis de Saguenay ||LNAH ||19 ||5 ||6 ||11 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2011-2012||Caron et Guay de Trois-Rivières ||LNAH ||26 ||6 ||20 ||26 ||11 ||6 ||2 ||3 ||5 ||4
|-
|2012-2013 ||Caron et Guay de Trois-Rivières ||LNAH ||10 ||0 ||5 ||5 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013||Cool FM 103,5 de Saint-Georges ||LNAH ||25 ||10 ||11 ||21 ||12 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|- 
|2013-2014 ||Cool FM 103,5 de Saint-Georges ||LNAH ||7 ||4 ||3 ||7 ||4 ||4 ||2 ||1 ||3 ||6
|-
|colspan=13"|
|- 
|2018-2019 ||Jonquière MGR Express  ||Ligue de hockey Senior Lac au Fleuve  ||17 ||15 ||20 ||35 ||6 ||11 ||5 ||12 ||17 ||0
|- 
|2019-2020 ||Saguenay Roulottes   ||Ligue de hockey Senior Lac au Fleuve  ||20 ||11 ||25 ||36 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-

Hockey International 
 Universiade d'hiver 2007 : remporte la médaille d’or  avec l’équipe canadienne universitaire.

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en juin 1982
Joueur québécois de hockey sur glace
Entraîneur québécois de hockey sur glace
Naissance à Saguenay (ville)
Joueur des Eagles du Cap-Breton
Joueur des Foreurs de Val-d'Or
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur des Marquis de Saguenay
Joueur des Draveurs de Trois-Rivières (LNAH)
Joueur du Cool FM 103,5 de Saint-Georges
Attaquant de hockey sur glace